A „Grand Slam” (tenisz)
 Grand Slam-tornák (tenisz)
 Grand Slam – második világháborús bomba
 Grand Chelem vagy Grand Slam – Formula–1-es kifejezés, ha a pilóta az adott nagydíjon mindent megnyer
 Grand Slam – Phil Lynott által alapított ír rockegyüttes.